Улица Академика Пилюгина — улицы в разных городах Российской Федерации, названные в честь Н. А. Пилюгина.

 Улица Академика Пилюгина — улица в Москве.
 Улица Академика Пилюгина — запроектированная улица в районе Иркутского тракта и улицы Высоцкого в Томске.